Some Class – cortometraggio del 1922 diretto da Alf Goulding (Alfred J. Goulding)
Some Class – cortometraggio del 1935 diretto da Lloyd French